DDS steht für:
 Deutsche Diabetes-Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung zur Bekämpfung der Diabetes mellitus
 Demdike Stare, britisches Musiker-Duo im Bereich elektronische Musik
 Deutsches Datenschutzsiegel, ein Siegel, welches Unternehmen ein mit dem Bundesdatenschutzgesetz konformes Arbeiten bescheinigt
 Digital Credit Default Swap = Digital CDS 
 Diplomatische Dokumente der Schweiz, ein Forschungsprojekt zur Geschichte der Schweizer Außenpolitik
 Direction de la Documentation et de la Sécurité, die ehemalige tschadische Geheimpolizei
 Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), eine amerikanische Berufsbezeichnung von Zahnärzten (auch international gebräuchlich)

In Technik und Informatik steht DDS für:
 Data Distribution Service, eine Kommunikationsmethode in verteilten Systemen
 Datendefinitionsspezifikationen, eine Art der Datenbeschreibung für programmbeschriebene Dateien
 Deflation Detection System, Opels Reifendruck-Verlust-Überwachungssystem
 Digital Data Storage, ein Format von Magnetband-Speichern
 Direct Digital Synthesis, ein digitales Verfahren zur Erzeugung analoger Signale
 Direct Draw Surface, ein Dateiformat zur Speicherung von Texturen für 3-D-Computergrafik
 Dry Deck Shelter, eine Vorrichtung auf U-Booten, um Taucher aufzunehmen
 Dynamic Dedicated Server, eine spezielle Server-Art
 Dynamic Drive Sharing, eine besondere Art der Laufwerknutzung bei der Datensicherung

In der Chemie steht DDS für 
 4,4′-Diaminodiphenylsulfon, ein Arzneistoff und Epoxidharz-Härter

dds steht für:
 Donno So (Dɔnnɔ sɔ; ISO-639-3-Code), Dialekt des Escarpment Dogons, eines Dogon-Dialektkontinuums der Dogon im  Bandiagara-Felsmassiv im Süden Malis

DDS